1857 Parchomenko – asteroide della fascia principale
 Elena Parchomenko – pallavolista azera
 Oksana Parchomenko – pallavolista azera
 Praskov′ja Georgievna Parchomenko – astronoma sovietica
  Svetlana Germanovna Černeva Parchomenko – tennista russa